

Mitologia grega
Hipólito — filho de Teseu e Hipólita
 Hipólito (gigante) — gigante morto por Hermes
Hipólito (Eurípides) — tragédia de Eurípides

História 
Hipólito de Roma — primeiro antipapa
Hipólito de Antioquia — santo da Igreja Católica

Desambiguações de antropônimos